Никола́й Васи́льевич Бобков:
 Бобков, Николай Васильевич (род. 1940) — советский футболист.
 Бобков, Николай Васильевич (1883—1938) — гидрогеолог, специалист в области инженерной геологии.